Późniak (Strzelec) – herb szlachecki.

Opis herbu 
W polu czerwonem – mąż przez pół żeleźcem w prawo strzałą przeszyty. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry.

Herbowni 
Apoznański, Poslewicz, Poślewicz, Poźniak, Późniak, Puźniak, Poznański,  Poźniakowski, Pracki.

Linki zewnętrzne 
 
  Herb Poźniak i herbowni.

Zobacz też 
 herbarz
 heraldyka
 lista herbów

Przypisy 

Herby szlacheckie